Футбо́льная ассоциа́ция Ма́льты — является руководящим органом в футболе Мальты, занимается организацией национального чемпионата и сборных страны. Ассоциация является одной из старейших футбольных организаций и была основана в 1900 году. Штаб-квартира организации находится в Та'Кали.

Ассоциация владеет Национальным стадионом, на котором проводятся матчи национального чемпионата и сборных страны.

В ассоциацию входят 52 футбольных клуба и 7 специализированных футбольных ассоциаций:

 Футбольная ассоциация Гоцо — организовывает турниры для клубов острова Гоцо
 Inter Amateur Soccer Competition — организовывает турниры для любительских клубов
 Employees Sports Association
 Malta Hotels and Restaurants Sports Association
 Industries Soccer Association
 District Football Association
 Ассоциация юношеского футбола Мальты

Ссылки 
 Официальный сайт организации

Мальта
Футбол на Мальте
Организации, основанные в 1900 году